Flórida — estados dos Estados Unidos
 FL Studio — software de produção musical
 Freelancer — profissional autônomo
 Floruit — verbo significando 'floresceu' em latim
 fentolitro (fL ou fl)  — unidade de medida de volume igual a 10-15 litro ou 1 micrômetro cúbico (μm3)
 FL (linguagem de programação)

Desambiguações de siglas